Gordius perronciti är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Lorenzo Camerano 1887. Gordius perronciti ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
perronciti